Тритиостибат натрия — неорганическое соединение, комплексная соль сульфиды сурьмы и натрия с формулой Na[SbS], светло-жёлтые кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 

 Растворение трисульфида сурьмы в горячем растворе едкого натра:

 Растворение трисульфида сурьмы в концентрированном растворе сульфида натрия:

Физические свойства 

Тритиостибат натрия образует светло-жёлтые кристаллы, хорошо растворимые в воде.

Образует кристаллогидрат состава Na[SbS]•9HO.

Химические свойства 

 Кристаллогидрат теряет воду при нагревании:

 Разрушается разбавленными кислотами:

 Разрушается концентрированными горячими щелочами:

 Во влажном состоянии окисляется кислородом воздуха:

 В кипящем растворе сульфида натрия присоединяет серу:

Литература 
 
 

Сульфиды
сурьмы
Соединения натрия
Сульфиды натрия